Medeolariales är en ordning av svampar. Medeolariales ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar